El término Podgorni  puede referirse a:

Personalidades 

Evgeni Podgorni (*1977), gimnasta ruso.
Nikita Podgorni (1931-1982, actor de teatro y cine soviético.
Nikolái Afanásevich Podgorni (1879-1947), actor ruso y soviético.
Nikolái Víktorovich Podgorni (1903-1983), político soviético, Presidente del Sóviet Supremo de la Unión Soviética.
Pavel Podgorni (1894-1973), biólogo agrario y botánico soviético.
Sergéi Podgorni (1954-2011), actor ucraniano y soviético.

Localidades 

Podgorni (Maikop, Adiguesia), localidad del ókrug urbano de Maikop, en la república de Adiguesia, en Rusia.
Podgorni (Timiriázeva, Adiguesia), localidad del municipio de Timiriázeva del raión de Maikop, en la república de Adiguesia, en Rusia.
Podgorni (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Podgorni (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Podgorni (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Podgorni (Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Podgorni (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Podgorni (Aleksándrovka, Oremburgo), localidad del raión de Aleksándrovka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Podgorni (Buzuluk, Oremburgo), localidad del raión de Buzuluk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Podgorni (Sharlyk, Oremburgo), localidad del raión de Sharlyk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Podgorni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Podgorni (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.